Augustabad steht in Deutschland für: 

 die Ortslage Augustabad (Neubrandenburg) mit dem Strandbad Augustabad am Tollensesee in Mecklenburg-Vorpommern
 das ehemalige Augustabad in Baden-Baden, Baden-Württemberg, erbaut ab 1890, abgerissen 1962
 Das Neue Augustabad in Baden-Baden, umgebaut zur Caracalla-Therme
 das ehemalige Augustabad in Berlin, Köpenicker Straße